Merrily We Live steht für:

 Merrily We Live (Lied), oscarnominiertes Lied von Phil Charig (1938)
 Merrily We Live, Originaltitel der US-amerikanischen Filmkomödie Wie leben wir doch glücklich! (1938)